«За рубежом» — название ряда русскоязычных изданий:

 «За рубежом» — советский, затем российский ежемесячный журнал, издаётся в Москве с 1930 года.
 «За рубежом» — газета, издававшаяся в Берлине в 1906 году.
 «За рубежом» — газета, издававшаяся в Париже в 1915 году.
 За рубежом — цикл путевых очерков М. Е. Салтыкова-Щедрина (1880).

Примечания